Pino kan syfta på:
 Pino – en tecknad figur

Geografi

Frankrike 
1 Pino, Korsika, Département de la Haute-Corse,

Spanien 
2 Pino (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Pino (ort i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Zamora,